Puede referirse a:
 el nombre común de la planta Crithmum maritimum
 el nombre común de la planta Distichoselinum tenuifolium